Steven Fletcher (1962) kanadai jégkorongozó
 Steven Fletcher (1972) kanadai politikus
 Steven Fletcher (1987) skót labdarúgó
 Steven Fletcher (?)  brit színész, művészneve Steven Cartait
hasonló nevűek
 Steve Fletcher (1972) angol labdarúgó